Stadtgemeinde steht für:
 eine Gemeinde, der das Stadtrecht verliehen wurde – dort auch fremdsprachliche Entsprechungen
 eine Gemeinde in Österreich, der diese Bezeichnung verliehen wurde, Gemeinde (Österreich) #Stadtgemeinde
 die Städte Bremen und Bremerhaven im Land Freie Hansestadt Bremen, siehe Freie Hansestadt Bremen #Verwaltungsgliederung

Siehe auch:
 Landgemeinde, Marktgemeinde
 Statutarstadt